El nombre de Juan Cervera puede referirse a:
 Juan Cervera Molina, gobernador interino de Yucatán, México, en 1880.
 Juan Cervera Valderrama (1870-1952), almirante español.
 Juan Cervera Borrás (1928-1996), profesor y escritor español.
 Juan Cervera y Jácome, escritor español. 
 Juan Cervera Sanchís (1933-), poeta y periodista español, emigrado a México.
 Juan Carlos Cervera, guitarrista mexicano nacido en Yucatán.
 Juan Cervera Gibert, novillero valenciano.